Наталија Гутијерез Батиста (), позната под уметничким именом Нати Наташа (; 10. децембар 1986), доминиканска је певачица и текстописац. Њен деби албум, -{All About Me}-, објављен је јуна 2012. године за -{Orfanato Music Group}-. Неке од њених светских познатих и популарних песама су -{Criminal}- са Осуном, -{Sin pijama}- са Беки Џи, -{No me acuerdo}- са Талијом, -{Amantes de una noche}- са Бед Банијем, -{Otra cosa}- са Деди Јанкијем, -{Dutty Love}- са Дон Омаром, -{Crazy In Love}- са Фаруком, -{Fotos y Recuerdos}- (ремикс) са Селеном, -{Perdido en tus ojos}- са Омаром и друге.

Биографија 
Наталија је рођена 10. децембра 1986. године у месту Сатјаго де лос Кабаљерос у Доминиканској Републици, где је и почела да се бави музиком. Са осам година је уписала Школу лепих уметности у Сантијагу, где је похађала часове певања и развила своје певачке способности. Још од младости су јој узори били певачи попут Боба Марлија и Џерија Ривере, а посебно Лорин Хил, коју и данас наводи као свог омиљеног извођача. Нати је такође изјавила да је пратила и дивила се Ајви Квин још од самих почетака Квинове.

Дискографија

Студијски албуми 
 -{All About Me}- (2012)
 -{La súper fórmula}- (2018)

Синглови

Друга појављивања

Видеографија

Награде и признања

Напомене

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1986.
Доминикански певачи
Регетон музичари
Људи под псеудонимом